Cheviot heißen folgende geographische Objekte:
 Cheviot (Victoria), Ort in Victoria, Australien
 Cheviot (Neuseeland), Ort in Neuseeland 
 Cheviot (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cheviot (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cheviot (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
sowie
 Cheviot Beach,  Strand in Victoria, Australien
 Cheviot Hills, Bergkette an der Grenze von England und Schottland
 The Cheviot, Berg in den Cheviot Hills; auch Cheviot Mountain genannt

Cheviot, Weiteres:
 Cheviot (Schaf), eine Schafrasse
 Cheviot (Gewebe), eine Art Tweed
 SS Cheviot, ein Schiff